Nadia Delago (født 12. november 1997) er en italiensk alpin skiløber.

Hun er søster til Nicol Delago.

Olympiske resultater

Eksterne henvisninger

Eksterne henvisninger 

Alpine skiløbere fra Italien
Alpine skiløbere ved vinter-OL 2022
Medaljevindere ved vinter-OL 2022
Olympiske bronzemedaljevindere fra Italien